Ibrahima Niang dit Piniang (né en 1976) est un artiste plasticien sénégalais, peintre, vidéaste et réalisateur de plusieurs courts métrages d'animation.
Ibrahima Niang (né en 1992) est un joueur de basket-ball sénégalais.